The Black Eyed Peas Family Best (также известный как The Works of will.i.am) — сборник выпущенный уилл.ай.эмом 9 июня 2008 года. Альбом состоит из 18-ти композиций. Ко всем из них will.i.am имеет то, или иное отношение: в одних он поёт, поёт как сольный исполнитель или в составе группы The Black Eyed Peas; в других он выступает в качестве продюсера, автора или соавтора. Сборник был выпущен только в Японии.

Список композиций

Чарты

Примечания 

Альбомы will.i.am
Альбомы, спродюсированные will.i.am